Verrijzeniskapel (Brussel)
Verrijzeniskapel (Eindhoven)
Verrijzeniskapel (Turku)